Блу́мберга () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Блумберга, Агнесе (в замужестве Густмане, род. 1971) — советская и латвийская теннисистка и теннисный тренер.
 Блумберга, Гундега (род. 1948) — латвийский и советский журналист.
 Блумберга, Ренате (род. 1971) — советский и латвийский учёный.
 Блумберга, Санта (род. 1994) — латвийская кёрлингистка.
 См. также 
 Блумберг